Babki – osada w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. mogileńskim, w gminie Jeziora Wielkie
 Babki – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. poznańskim, w gminie Mosina
 Babki – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. gołdapskim, w gminie Gołdap
 Babki – szczyt w Tatrach Zachodnich
Zobacz też
 Babkowate (rośliny)
 Babkowate (ryby)